Wahlkreis Nord steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Nord I
 Wahlkreis Nord II
 Wahlkreis Nord III
 Wahlkreis Nord IV
 Wahlkreis Nord V
 Wahlkreis Nord VI
 Wahlkreis Nord VII
 Wahlkreis Nord VIII
 Wahlkreis Nord IX
 Wahlkreis Nords X
 Wahlkreis Nord XI
 Wahlkreis Nord XII
 Wahlkreis Nord XIII
 Wahlkreis Nord XIV
 Wahlkreis Nord XV
 Wahlkreis Nord XVI
 Wahlkreis Nord XVII
 WahlkreisN ord XVIII
 Wahlkreis Nord XIX
 Wahlkreis Nord XX
 Wahlkreis Nord XXI
 Wahlkreis Nord XXII
 Wahlkreis Nord XXIII
 Wahlkreis Nord XXIV